Olho de peixe pode ser referir a:

Olho de Peixe (álbum), segundo CD lançado em 1994, pelo cantor e compositor pernambucano Lenine em parceria com o percussionista Marcos Suzano.
Objetiva olho de peixe, tipo de objetiva grande-angular utilizada na fotografia. 
Olho de peixe é uma designação popular brasileira para Verruga plantar.